Jan Hendriks (acteur) (1928-1991), een Duits acteur
 Jan Hendriks (bisschop) (1954), bisschop van Haarlem-Amsterdam
 Jan Hendriks (politicus) (1937), Eerste Kamerlid voor AOV en CDA
 Jan Hendriks (muzikant) (1949), gitarist van de Nederlandse band Doe Maar
 Jan Hendriks (kunstenaar) (1946), Nederlands geometrisch-abstracte kunstenaar
 Jan Hendriks (verzetsstrijder) (1905-1944), Nederlandse verzetsstrijder
 Jan Hendriks (voetballer), Nederlands voetballer
 Jan Hendriks (Carboon), Nederlands Limburgstalig muzikant

Zie ook 
Jan Hendrikx (doorverwijspagina)
Jan Hendrickx (doorverwijspagina)